Юрий Петрович Кирпичёв (1921—2009) — конструктор РЛС, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 07.01.1921 в Лысково Нижегородской губернии.

Участник войны: сначала — стрелок-радист, после обучения — пилот пикирующего бомбардировщика Пе-2, с 1943 служил в минно-торпедной дивизии авиации Северного флота, с 1944 — в авиации Черноморского флота.

Окончил политехнический институт.

С 1946 г. в НИИ-17 занимался разработками БРЛС «Изумруд» для МиГ-15 и кормового прицела «Аргон» для Ту-4.
С 1955 г. работал в филиале НИИ-17 в г. Жуковский (Московская область).

В 1958—1993 гг. на заводе № 339 («Фазотрон-НИИР»). Первый зам. главного консмтруктора РЛС «Смерч-А» для МиГ-25, главный конструктор БРЛС «Сапфир-23» (с 1969) для МиГ-23, «Сапфир-25» для МиГ-25 и Н-019 для МиГ-29 (1982—1992).
Принимал участие в разработке БРЛС «Смерч».

Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Заслуженный машиностроитель РФ. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Умер 02.01.2009. Похоронен на Перепечинском кладбище.

Источники 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.
 http://www.missiles.ru/foto_MuzeyFAZOTRON-2005.htm

Воздушные стрелки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Перепечинском кладбище